Il singolare del torneo di tennis South African Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Colin Dowdeswell 6-4 4-6 1-6 7-5 6-3.

Teste di serie 

 José Higueras (secondo turno)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Bill Scanlon (primo turno)

 Andrés Gómez (primo turno)
 Johan Kriek (campione)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1983